Diamantenfieber steht für:

 James Bond 007 – Diamantenfieber, Film der James-Bond-Reihe (1971)
 Diamantenfieber (Roman), Roman von Ian Fleming (1956)
 Diamantenfieber (Hoffmann), Roman von Giselher W. Hoffmann
 Diamantenfieber, Titel der Comic-Reihe Abrafaxe
 Diamantenfieber, Folge der US-amerikanischen Fernsehserie Das A-Team
 Diamantenfieber, Titel von Disneys Lustigen Taschenbuch (Nr. 321), siehe Lustiges Taschenbuch
 Diamantenfieber oder Kauf dir einen bunten Luftballon, Film von Peter Kern (2012)